River Forest (Illinois)
 River Forest (Indiana)

Homonymie de localités aux États-Unis